Baekeland ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Daly Baekeland (1922–1972), US-amerikanisches Mordopfer
 Leo Hendrik Baekeland (1863–1944), belgisch-US-amerikanischer Chemiker, Erfinder des Bakelite